in samenstellingen

La Ville-aux-Bois, Aube 
La Ville-aux-Bois-lès-Dizy, Aisne
La Ville-aux-Bois-lès-Pontavert, Aisne 
La Ville-aux-Clercs, Loir-et-Cher
La Ville-aux-Dames, Indre-et-Loire
La Ville-Dieu-du-Temple, Tarn-et-Garonne
La Ville-du-Bois, Essonne 
La Ville-sous-Orbais, Marne 
La Ville-ès-Nonais,  Ille-et-Vilaine

gemeenten met de naam Ville